Medland est un patronyme. Il est notamment porté par :

 Hubert Medland (1881-1964), député britannique
 J. Medland, graveur au burin britannique du  de scènes de bataille
 James Medland (1808-1894)
  (1880–1955), illustratrice australienne
 Thomas Medland (vers 1765-1833), un graveur et dessinateur britannique
 Simon Edward Medland (1965-)

Source de la traduction

Références 

Homonymie de patronyme